Levine est un nom porté par :

 Adam Levine (né en 1979), chanteur et guitariste américain ;
 Anna Kluger Levine, le vrai nom d'Anna Thomson (née en 1955), actrice américaine ;
 Baruch Levine (1977-), compositeur1 et chanteur juif orthodoxe américain ;
 Boris Levine (1899-1940), écrivain et correspondant de guerre soviétique ;
 Charles Levine (1897-1991), homme d’affaires et aviateur américain ;
 Claude-Samuel Lévine (né en 1967), compositeur et musicien français ;
 David D. Levine (né en 1961), écrivain américain de science-fiction ;
 Dmitri Andreïevitch Levine (1777-1839), militaire russe ;
 Eugen Leviné (1883-1919), révolutionnaire communiste bavarois ;
 Helen Levine (1923-2018), travailleuse sociale et militante féministe canadienne ;
  (1938-1997), compositeur américain ;
 Jack Levine (1915-2010), peintre américain ;
 James Levine (1943-2021), chef d'orchestre et pianiste américain ;
 James A. Levine, médecin britannique ;
 James S. Levine compositeur de musiques de films ;
 Jesse Levine (né en 1987), joueur de tennis américain ;
 JJ Levine (1983-), artiste et photographe québécois ;
  (né en 1947), chanteur, compositeur et réalisateur artistique américain ;
 Jonathan Levine (né en 1976), réalisateur américain ;
 Joseph E. Levine (1905-1987), producteur américain de cinéma ;
  ;
 Marc Levine (né en 1952), mathématicien américain.
 Paul J. Levine (né en 1948), écrivain et scénariste américain, auteur de thrillers :
 Peter A. Levine, psychothérapeute américain ;
  ;
 Philippa Levine, historienne britannique ; 
 Rachel Levine (née en 1957), pédiatre et femme politique transgenre américaine ; 
 Richard Levine, scénariste et réalisateur américain ;
 Samm Levine (né en 1982), acteur américain ;
 Samuel Levine, (1908-1970), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sherrie Levine (née en 1947), artiste contemporaine américaine ;
 Ted Levine (né en 1957), acteur américain ;

personnage de fiction
 Stephan Lévine, personnage de manga.

Patronyme juif